De Croo ou Decroo est un nom de famille flamand dérivé de Croix et indique un toponyme d'origine comportant une croix.

Variantes:
 Decroix, Ducroix
 Decroy, Decroij, Decroie, Descroix
 Decroo, Decroos, De Croo
 Decroes, Decroës, Decrose

 Herman De Croo (1937-), un homme politique belge ;
 Alexander De Croo (1975-), un homme politique belge, fils du précédent.

Patronyme flamand